Jean-François Petitpied (1941-), tireur sportif français ;
 Nicolas Petitpied (1665-1747), théologien janséniste français.